Бланкенштайн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бланкенштайн — замок в одноимённом районе немецкого города Хаттинген.